ААА — многозначная аббревиатура кириллицей:
 ААА — Американская автомобильная ассоциация
 ААА — Американская арбитражная ассоциация
 ААА — Американская ассоциация адвокатов
 ААА — Анна Андреевна Ахматова
 ААА — Аргентинский антикоммунистический альянс,  — ультраправая террористическая организация, действовавшая в Аргентине 1970-х годов
 ААА — Армянская ассамблея Америки
 ААА — Армянская Атлантическая ассоциация
 ААА — Аскар Акаевич Акаев
 ААА — Ассоциация анонимных алкоголиков
 ААА — атомно-абсорбционный анализ
 ААА — синдром Ахалазия-Аддисонианизма-Алакримии, также тройной синдром — редкий аутосомно-рецессивный врожденный порок
 ААА — Американская антропологическая ассоциация,  — профессиональная организация антропологов в США
 ААА — Ассоциация автономных астронавтов,  — международная сеть сообществ, посвящённых «строительству собственных космических кораблей»
 ААА — Азиатская легкоатлетическая ассоциация — континентальная управляющая организация в лёгкой атлетике стран Азии
 ГАЗ-ААА — советский грузовой автомобиль повышенной проходимости
 А***АА — российские номера машин, предназначенные для перевозки лиц, охраняемых ФСО

См. также 
  — аббревиатура латиницей